Филадельфия Филлис в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 5 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 24
 Выигрышей: 13
 Поражений: 11
 Процент побед: 54.17
 Очков набрано: 107
 Очков пропущено: 100

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 13
 Поражений: 15
 Процент побед: 46.43
 Очков набрано: 118
 Очков пропущено: 132

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 6
 Поражений: 21
 Процент побед: 22.22
 Очков набрано: 94
 Очков пропущено: 148

Июль 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 140

Август 

 Игр: 30
 Выигрышей: 11
 Поражений: 19
 Процент побед: 36.67
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 162

Сентябрь 

 Игр: 26
 Выигрышей: 13
 Поражений: 13
 Процент побед: 50
 Очков набрано: 108
 Очков пропущено: 108

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Филадельфия Филлис
МЛБ в сезоне 1996